Carlos González puede referirse a:

Carlos Bernardo González Pecotche (1901-1963), humanista argentino.
Carlos González Cruchaga (1921-2008), obispo chileno.
Carlos Hank González (1927-2001), político mexicano.
Carlos González Jaksic (1928-2008), político chileno.
Carlos González Márquez (1930-2015), político chileno.
Carlos González (1930-), baloncestista uruguayo.
Carlitos González (1932-2004), comentarista deportivo venezolano.
Carlos González Rodríguez (1944-2020), ilustrador chileno.
Carlos Alonso Santillana González (1952-), futbolista español.
Carlos González (1960-), pediatra y escritor español.
Carlos González Romero (1960-), exfutbolista y actual entrenador chileno.
Carlos Julio González (1963-), político colombiano.
Carlos Alcídes González (1963-), exfutbolista y actual entrenador argentino.
Carlos Batres González (1968-), árbitro y futbolista guatemalteco.
Carlos González Cabrera (1935-), futbolista mexiano.
Carlos González (1985-), beisbolista venezolano.
Carlos González Espínola (1993-), futbolista paraguayo.
Estadio Carlos González y González o Estadio Banorte (2003-), estadio de fútbol en Culiacán (México).
Carlos González Serna, diputado por Alicante, Grupo Parlamentario Socialista.
Carlos González Henríquez, empresario y promotor peruano.